Mario Caruso ist der Name folgender Personen:

* Mario Caruso (Politiker, 1948) (1948–2008), italienischer Politiker
 Mario Caruso (Politiker, 1955) (* 1955), italienischer Politiker
 Mario Caruso (Fußballspieler) (* 1969), italienischer Fußballspieler